Теорема об уголках — доказанный результат в области аддитивной комбинаторики, утверждающий присутствие некой упорядоченной (в арифметическом смысле) структуры, называемой уголком, в достаточно больших двумерных множествах любой фиксированной плотности.

Для натуральных чисел фактически речь идёт о принадлежности достаточно плотному множеству клеток на двумерной решётке двух концов и точки излома прямого угла со сторонами одинаковой длины, параллельными осям координат.

Формулировка 
Теорема касается двумерной решётки и рассматривает множества пар чисел (координат в двумерном пространстве). Для натуральных чисел  назовём тройку координат  уголком. Будем говорить, что множество содержит некоторый уголок если оно содержит в себе все три точки этого уголка.

Для подмножества двумерной решётки  определим его плотность как , то есть как долю клеток, принадлежащих множеству, среди всей решётки.

 Теорема об уголках 

Для любого  существует такое , что если множество  имеет плотность , то оно содержит уголок.

История улучшения результатов 
Теорема об уголках была доказана  и Эндре Семереди в 1974—1975 годах. В 1981 году этот результат был передоказан  с использованием методов эргодической теории. Также существует доказательство Йожефа Шоймоши (), опирающееся на лемму об удалении треугольника из графа.

Кроме самого факта существования , достаточного для того, чтобы любое множество плотности  в квадрате  содержало уголок, уместно рассматривать также порядок роста функции , или, наоборот,  как максимальной плотности  для данного , при которой возможно подмножество без уголков.

Если обозначить как  плотность максимального подмножества квадрата , не содержащего уголков, то основная теорема об уголках будет эквивалентна утверждению о том, что , и уместно рассматривать более общий вопрос об улучшении верхних оценок на . Этот вопрос впервые поставил Уильям Тимоти Гауэрс в 2001 году.

В 2002 году Ву Ха Ван доказал, что , где  — операция, обратная к тетрации по основанию 2 в том же смысле, в котором натуральный логарифм является обратной операцией для экспоненты.

В 2005—2006 годах Илья Шкредов улучшил эту оценку сначала до , а потом и до , где  и  — некоторые абсолютные константы.

Связь с теоремой Рота 
Теорему об уголках можно считать двумерным аналогом теоремы Рота (частного случая теоремы Семереди для прогрессий длины ), ведь в постановке задачи важным является именно равенство двух «сторон» прямоугольного уголка, точно так же как в определении арифметической прогрессии важно равенство двух разностей между соседними числами.

 Теорема Рота (1953) 

Для любого  существует такое , что если множество  имеет плотность , то оно содержит арифметическую прогрессию, то есть тройку чисел  при некоторых  и .

Из теоремы об уголках можно вывести теорему Рота как прямое следствие.

Обобщение для групп 
Кроме визуально представимых уголков на решётке  можно рассматривать обобщённые «уголки» вида , где , а  — некоторая группа с операцией .

Для пространства  
Бен Грин в 2005 году рассмотрел вопрос об уголках в группе , то есть не для множества натуральных чисел. а для множества битовых (состоящих из нулей и единиц) последовательностей длины , для которых вместо сложения используется побитовое исключающее или.

 Теорема (Грин, 2005) 

Для любого  существует такое , что если множество  имеет плотность , то оно содержит уголок вида , где , а сложение производится по модулю 2.

Для произвольных абелевых групп 
Илья Шкредов в 2009 году доказал обобщение для абелевых групп.

 Теорема 

Существует абсолютная константа  такая, что если  — абелева группа, , то из  следует присутствие в  уголка

Примечания 

Теоремы теории чисел
Комбинаторика
Арифметическая комбинаторика